Премия «Сатурн» за лучший телесериал, ориентированный на молодёжь () вручалась Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов с 2012 по 2015 год. Категория была расформирована вместе с другими номинациями: «лучший телесериал, сделанный для эфирного телевидения» и «лучший телесериал, сделанный для кабельного телевидения», для создания на их месте новых категорий, упорядочивающих телесериалы по жанрам.

Список лауреатов и номинантов

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 2012 , 2013 , 2014 , 2015  
 Официальный сайт Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов  

Номинации кинопремии «Сатурн»